Jasenice, comune della Croazia
Jasenice, comune della Repubblica Ceca